Goteo – singolo di Duki del 2019
Goteo – singolo di Paloma Mami del 2020